Knapp peut désigner :

Patronyme

 Alexis Knapp (1989-), actrice américaine ;
 Ann Knapp (1968-), coureuse cycliste américaine ;
 Anthony Knapp (1936-), footballeur anglais ;
 Anthony W. Knapp (1941-), mathématicien américain ;
 Budd Knapp (?-1982), acteur canadien ;
 Dorothy Knapp (vers 1900),  danseuse, actrice, mannequin américaine ;
 Elly Heuss-Knapp (1881-1952), épouse du premier président fédéral d'Allemagne, Theodor Heuss ;
 Evalyn Knapp (1908-1981), actrice américaine ;
 Georg Friedrich Knapp (1842-1926), économiste allemand fondateur de l'école de théorie monétaire des Chartalistes ;
 Giovanni Knapp (1943-2021), coureur cycliste italien ;
 Hubert Knapp (1924-1995), téléaste français ;
 Jean-Marc Knapp (1963-), footballeur français ;
 Jennifer Knapp (1974-), auteure-compositrice-interprète et musicienne américano-australienne ;
 Johannes Knapp (1807-1875), homme politique prussien ;
 John Knapp-Fisher (1931-2015), peintre britannique ;
 Justin Knapp (né en 1982), wikipédien américain connu pour être le premier à avoir effectué un million d’éditions sur la Wikipédia en anglais ;
 Karin Knapp (1987-), joueuse de tennis italienne ;
 Lyman Knapp (1837-1904), homme politique américain ;
 Maurício Knapp (1991-), coureur cycliste français ;
  (1968-), juriste autrichien, neveu d'Arnold Schwarzenegger ;
 Peter Knapp (1931-), photographe suisse ;
 Robert H. Knapp (1915-1974), enseignant-chercheur de psychologie américain ;
 Rosalie Knapp, patineuse artistique américaine ;
 Sandra Knapp (1956-), botaniste britannique d'origine américaine ;
 (1909-2004), juge fédéral des États-Unis qui présida la commission Knapp.

Toponyme

Knapp, quartier de la ville de Lüdenscheid, en Allemagne
Knapp, village du Wisconsin dans le comté de Dunn
Knapp, village du Wisconsin dans le comté de Jackson
Knapp, village de Pennsylvanie
 La William Knapp House, maison américaine située dans le comté de Cuyahoga, dans l'Ohio, et inscrite au Registre national des lieux historiques.

Autres
Ferdinand Knapp, court métrage (2014)
Webb and Knapp (1922-1965), ancienne entreprise immobilière américaine
 La Knapp Cabin, une cabane en Californie

Voir aussi

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais
Patronyme germanique